Álvaro Mejía Castrillón, ciclista colombià, guanyador de la Volta a Catalunya
 Álvaro Mejía Pérez, futbolista que jugà al Reial Madrid